Inspekcja Handlowa – polski organ państwowy działający w latach 1950–2000; do 1998 r. pod nazwą „Państwowa Inspekcja Handlowa”
 Inspekcja Handlowa – polski organ państwowy działający od 2000 r.